Sääre sind Namen von Dörfern in Estland:
 Sääre (Hiiumaa) – auf der Insel Hiiumaa
 Sääre (Kihnu) – auf der Insel Kihnu
 Sääre (Saaremaa) – auf der Insel Saaremaa